Я́сная — посёлок при станции в Оловяннинском районе Забайкальского края, административный центр сельского поселения «Яснинское».

География 
Посёлок расположен в 21 км от райцентра, в долине реки Турги (приток Онона).

История 
Основан в 1904 году во время русско-японской войны как разъезд № 74 на Кайдаловской ветви Забайкальской железной дороги. В 1957 году Ясная получила статус железнодорожной станции для обслуживания организаций военного ведомства.

До 1994 года имел статус закрытого административно-территориального образования.

Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 1994 года статус ЗАТО был упразднён.

Население

См. также 
 33-я химическая танковая бригада

Примечания

Ссылки 
 
 Поселок Ясная.

Населённые пункты Оловяннинского района
Упразднённые ЗАТО